Een computerprogramma dat tegenwoordig als Wireshark bekendstaat
 Ethereal (band), een Nederlandse metalband
 Ethereal (Colombiaanse band), een Colombiaanse metalband
 Ethereal (Engelse band), een Engelse metalband
 Ethereal (Steve Jolliffe), splitalbum en later soloalbum van Steve Jolliffe
 Ethereal (paard), een Nieuw-Zeelands racepaard
 Ethereal Wave, een muziekgenre verwant aan Darkwave
 Ethereal Plane, een wereld uit Dungeons & Dragons (rollenspel)